Strasseriopsis är ett släkte av svampar. Strasseriopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Strasseriopsis